Kvarme ist der Familienname folgender Personen:

 Ole Christian Kvarme (* 1948), norwegischer lutherischer Theologe
 Bjørn Tore Kvarme (* 1972), norwegischer Fußballspieler